Чембало:
 Чембало — крепость в Крыму на территории Балаклавы.
 Чембало — генуэзское название Балаклавы.
 Чембало — итальянское название клавесина.